Vitesse kwam in het seizoen 1977/1978 weer uit in de Eredivisie, na promotie als kampioen van de Eerste divisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1977/'78 voor het tweede seizoen op rij onder leiding van trainer Henk Wullems.

In de Eredivisie eindigde Vitesse dit seizoen als 9e met 33 punten (in het "2 punten"-systeem).
In de KNVB beker werd Vitesse in de kwartfinale uitgeschakeld door Sparta Rotterdam.

Vitesse speelde haar wedstrijden dit seizoen in stadion Nieuw-Monnikenhuize voor gemiddeld 9.529 toeschouwers.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eredivisie

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook
 Vitesse
 Eredivisie 1977/78
 KNVB beker 1977/78
 Zomer Cup 1978 (Europese Zomercompetitie)

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1977/78
Competitievoetbal 1977/78